Метрополитън може да се отнася за:

 Метрополитън опера
 Музей на изкуството „Метрополитън“
 погрешно изписване на метрополитен